David Carr peut faire référence à :
 David Carr (1956-2015) , journaliste de presse écrite américain, éditorialiste au quotidien américain The New York Times.
 David Carr (1979-), joueur de football américain évoluant au poste de quart-arrière.
 David Carr, batteur du groupe de musique Third Day.